Kovács János
 Kovács János (1700 körül–1764) mérnök, térképész
 Kovács János (1764–1834) pedagógus, mecénás, az MTA tagja
 Kovács János (1788–1855) református lelkész
 Kovács János (1816–1906) utazó, Afrika-kutató, természetrajzi gyűjtő
 Kovács János (1819–1883) római katolikus plébános
 Kovács János (1830–?) ügyvéd, árvaszéki ülnök
 Kovács János (1833–1898) római katolikus plébános
 Kovács János (1841–1901) piarista szerzetes, költő, író, főgimnáziumi tanár
 Kovács János (1844–1908 után) főgimnáziumi tanár
 Kovács János (1846–1905) unitárius tanár, iskolaigazgató, szerkesztő
 Kovács János (1852–1918) etnográfus, állami távíróhivatali főnök
 Kovács János (1852–1909 előtt) római katolikus lelkész, hitoktató
 Kovács János (1852–1924) festőművész, fényképész
 Kovács János (1856–1942) neveléstudós, pedagógiai szakíró
 Kovács János (1886–1957) festőművész
 Kovács János (1895–1996) politikus, országgyűlési képviselő
 Kovács János (1912–1989) labdarúgó (Ferencváros)
 Kovács János (1918–1982) labdarúgó
 Kovács János (1921–1997) romániai magyar újságíró, irodalomkritikus
 Kovács János (1924) labdarúgó (Szegedi Honvéd, Bp. Honvéd)
 Kovács János (1926–1997) közgazdász
 Kovács János (1927–1992) színész
 Kovács János (1930) zenetörténész, zenekritikus
 Kovács János (1931) biológus, citológus
 Kovács János (1936) kézilabdázó, edző, sportvezető
 Kovács János (1945) romániai magyar ökölvívó, olimpikon
 Kovács János (1951) karmester
 Kovács János (1953–2013) ütőhangszeres művész, zenetanár, karmester
 Kovács János (1954) labdarúgó (MTK–VM)
 Kovács János (1970) költő, író
 Kovács János (1985) labdarúgó
 Kovács János (?) Kossuth-díjas kőműves
 Kovács János (?) labdarúgóedző
 Kovács János (?) népzenész
 Kovács János (1988) Az Év Junior Cukrásza 2010 

Kovách János
 Kovách János (1826–1891) görögkatolikus megyés püspök, főrend

hasonló nevűek
 E. Kovács János (1958) cselgáncsozó
 Kovács Márk János (1782–1854) bencés szerzetes, tanár, hitszónok, költő